Katie Willis (ur. 1 maja 1991 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska, reprezentantka Altius Nordic Ski Club, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu, wicemistrzyni świata juniorów z 2007.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 23 lipca 2004 w Park City w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajęła w nim siódme miejsce. 9 sierpnia 2005 w Klingenthal wygrała konkurs PK.

W 2006 na skoczni w Kranju pierwszy raz wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata juniorów i zajęła w nim 9. miejsce.

W sezonie 2006/2007 Pucharu Kontynentalnego czternastokrotnie zajęła miejsca w czołowej dziesiątce konkursów, w tym dwa razy stanęła na podium. Po raz pierwszy 10 lutego 2007 w Breitengergu, gdzie była trzecia. Drugi raz 17 lutego 2007 w Schonach, gdzie odniosła swoje drugie zwycięstwo w karierze. Miesiąc później w Tarvisio zdobyła srebrny medal mistrzostw świata juniorów.

W sezonie 2007/2008 siedem razy zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego. Dwukrotnie stanęła na najniższym stopniu podium - 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün oraz 28 sierpnia tego roku w Lake Placid. 28 lutego 2008 zajęła siódme miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem.

6 lutego 2009 w Szczyrbskim Jeziorze uplasowała się na 24. miejscu w konkursie mistrzostw świata juniorów, a dwa tygodnie później wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i zajęła w nim 19. miejsce.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Klingenthal – 9 sierpnia 2005 (1. miejsce)
  Rastbüchl – 10 lutego 2007 (3. miejsce)
  Schönwald – 17 lutego 2007 (1. miejsce)
  Bischofsgrün – 12 sierpnia 2007 (3. miejsce)
  Lake Placid – 28 sierpnia 2007 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Urodzeni w 1991
Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Calgary